Нэ́нси Ла́йнхэн-Ча́рльз (; 11 ноября 1942, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская  и .

Биография 
Нэнси Лайнхэн-Чарльз родилась 11 ноября 1942 года в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк, США). У неё есть два сына — Чарльз Фрэнсис Лайнхэн (род. 05.12.1970), координатор по визуальным эффектам, и Уильям Эдвард Ламар «Уилл» Ротхаар (род. 12.01.1987), актёр, родившейся в браке с актёром и режиссёром Майклом Ротхааром (развелись в 2000-х годах).

Будучи на экране с 1990-х годов, она появилась более чем в 80-ти фильмах и телесериалах, а также в десятках театральных постановок, начиная с 1970 года. В 2001 году появилась в двух эпизодах драматического телесериала HBO «Клиент всегда мёртв» в роли Конни. Также занимается драматургией.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США